Си́мволы Кристо́ффеля (или кристоффели) — коэффициенты координатного выражения аффинной связности, в частности, связности Леви-Чивиты.
Названы в честь Эльвина Бруно Кристоффеля.
Используются в дифференциальной геометрии, общей теории относительности и близких к ней теориях гравитации. Появляются в координатном выражении тензора кривизны.
При этом сами символы тензорами не являются.

Обычно обозначаются ; иногда, следуя первоначальному обозначению Кристоффеля, используется символ 

Ниже используется правило суммирования Эйнштейна, то есть по повторяющимся верхнему и нижнему индексам подразумевается суммирование.

История 
Символы впервые появились в статье Кристоффеля «О преобразовании однородных дифференциальных выражений второй степени» ( — J. fur Math., № 70, 1869). В ней автор рассмотрел условия совпадения римановой геометрии, определяемой двумя различными метрическими формами. Независимо от Кристоффеля аналогичную задачу решил Рудольф Липшиц, чья статья появилась годом позже.

Элементарное понятие о символах Кристоффеля

Введение 
Наглядное представление о символах Кристоффеля можно получить на примере полярной системы координат.
В этой системе координатами точки являются расстояние
 от неё до полюса и угол  направления от полярной оси.

Координатами вектора, как и в прямоугольной системе координат, следует считать дифференциалы (бесконечно малые приращения) этих величин: .

Пусть есть вектор  с компонентами , где  имеет геометрический смысл проекции вектора  на радиальный луч (проходящий через начало вектора), а  — угол, под которым вектор виден из полюса. В прямоугольной системе координат компоненты вектора не меняются при параллельном переносе. В полярной системе координат это не так (см. рис 1 и 2).

Символы Кристоффеля как раз и выражают изменение компонент вектора при его параллельном переносе.

Параллельный перенос вдоль координатных линий 
При смещении вектора вдоль радиального луча на расстояние , его компонента , очевидно, не меняется, но вторая его координата () уменьшается (рис. 1).
Величина вектора  остаётся неизменной, поэтому .
Отсюда получается (пренебрежением величинами второго и большего порядков малости):

При параллельном переносе вдоль дуги меняются обе
координаты  и  (рис. 2).
Очевидно, , ,
и  поэтому:

Кроме этого, так как , ,
и , то

Параллельный перенос в произвольном направлении 
При произвольном малом смещении вектора (когда меняются и , и ) изменения компонент надо складывать:

Полученные выражения
имеют общую структуру: изменение компонент вектора пропорционально всем компонентам вектора и пропорционально величине сдвига вектора.
Коэффициенты пропорциональности (без общего минуса) и называются символами Кристоффеля.

В более общих обозначениях
, ,  и  можно записать (имея в виду сумму по повторяющимся индексам):

Здесь символы Кристоффеля , , а все остальные равны нулю.

В прямоугольной системе координат все символы Кристоффеля равны нулю, так как компоненты вектора не изменяются при параллельном переносе. Из этого можно сделать вывод, что символы Кристоффеля не образуют тензор: если тензор равен нулю в какой-либо системе координат, то он равен нулю во всех остальных системах координат.

Символы Кристоффеля первого и второго рода 
Символы Кристоффеля второго рода  можно определить как коэффициенты разложения ковариантной производной координатных векторов  по базису:
 
Символы Кристоффеля первого рода :

Выражение через метрический тензор 
Символы Кристоффеля связности Леви-Чивиты для карты  могут быть определены из отсутствия кручения, то есть,
 
и того условия, что ковариантная производная метрического тензора  равна нулю:
 

Для сокращения записи символ набла  и символы частных производных часто опускаются, вместо них перед индексом, по которому производится дифференцирование, ставится точка с запятой «;» в случае ковариантной и запятая «,» в случае частной производной. Таким образом, выражение выше можно также записать как
 

Явные выражения для символов Кристоффеля второго рода получаются, если сложить это уравнение и другие два уравнения, которые получаются циклической перестановкой индексов:
 
где  — контравариантное представление метрики, которое есть матрица, обратная к , находится путём решения системы линейных уравнений .

Инвариантные обозначения 
Инвариантные обозначения для связности абстрагируются от конкретной системы координат и поэтому более предпочтительны при доказательстве математических теорем.

Пусть X и Y — векторные поля с компонентами  и . Тогда k-я компонента ковариантной производной поля Y по отношению к X задается выражением

 

Условие отсутствия кручения у связности:
 
эквивалентно симметричности символов Кристоффеля по двум нижним индексам:

Замена координат 
Несмотря на то, что символы Кристоффеля записываются в тех же обозначениях, что и компоненты тензоров, они не являются тензорами, потому что не преобразуются как тензоры при переходе в новую систему координат. В частности, выбором координат в окрестности любой точки символы Кристоффеля могут быть локально сделаны равными нулю (или обратно ненулевыми), что невозможно для тензора.

При замене переменных  на  базисные векторы преобразуются ковариантно:
 
откуда следует формула преобразования символов Кристоффеля:
 
Черта означает систему координат y. Таким образом, символы Кристоффеля не преобразуются как тензор. Они представляют собой более сложный геометрический объект в касательном пространстве с нелинейным законом преобразования от одной системы координат к другой.

Примечание. Можно заметить, например, из определения, что первый индекс является тензорным, то есть по нему символы Кристоффеля преобразуются как тензор.

Символы Кристоффеля в различных системах координат 
Пользуясь выражением символа через метрический тензор, либо преобразованием координат, можно получить значения их в любой системе координат. В механике и физике чаще всего используются ортогональные криволинейные системы координат. В этом случае символы Кристоффеля с равными коэффициентами выражаются через коэффициенты Ламе (диагональные элементы метрического тензора) , а все остальные равны нулю.

Символы Кристоффеля первого рода выражаются так:
  при 
 
Символы Кристоффеля второго рода:
  при 
 

Значения для распространённых систем координат:
 В декартовой системе координат : , поэтому ковариантная производная совпадает с частной производной.
 В цилиндрической системе координат : , . Остальные равны нулю.
 В сферической системе координат : , , , , . Остальные равны нулю.

Вариации и обобщения
Разница двух аффинных связностей

является тензором.
В случае если  определяется в карте как связность в которой тензорные поля с постоянными компонентами параллельны, кристоффели  являются компонентами полученного тензора . В этом случае отсутствие кручения у обеих связностей влечёт симметрию тензора 
.
Можно выбрать другую базовую связность .
Например, объявив параллельным произвольное поле ортонормированных реперов; так это делается в методе подвижного репера.
Поскольку в этом случае связность  может иметь ненулевое кручение, то вообще говоря .
Однако поскольку обе связности римановы,  выполняется другое, не менее полезное соотношение: 
.
Иначе говоря  является 1-формой на многообразии со значениями  в антисимметрических операторах на касательном пространстве.

См. также 
 Геодезическая
 Символ Леви-Чивиты

Примечания

Литература 
 

 

Математические обозначения
Риманова (и псевдориманова) геометрия
Связность (математика)